Bruce Hayes (taalkundige), een Amerikaans taalkundige
Bruce Hayes (zwemmer), een Amerikaans zwemmer